Sido peut désigner :

Personnalités 
 Alexandre Sido (1996-), est un escrimeur français.
 Bruno Sido (1951-), est un homme politique français.
 Ferenc Sidó (1923-1998), est un pongiste hongrois.
 Sido (1980-), est un rappeur allemand.

Autres 
 Sido est un roman de Colette.
  est une île en Corée du Sud.
 Sido est une commune du Mali.
 Sido est une commune de République centrafricaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme